Quatorze-Février ou XIV-Février ou 14-Février, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

14 février,  jour de l'année du calendrier grégorien.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En France,

 Le 14 février est la saint-Valentin, Fête des amoureux.
 Le  : Massacre de la Saint-Valentin au Moule en Guadeloupe.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page

Graphies en langue étrangère 

De tels odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En espagnol, « 14 de Febrero » ou « Catorce de Febrero »
 Au Mexique : événements non connus
 « (Calle) 14 de Febrero », à Temixco, dans l'État de Morelos.

En portugais « 14 de Fevereiro » ou « Quatorze de Fevereiro »
 Au Brésil : événements non connus
 « Rua 14 de Fevereiro » ou « Rua Quatorze de Fevereiro », à Delmiro Gouveia, dans l'État d'Alagoas.

Œuvres artistiques

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisation des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisation des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
14